Bruno hace referencia a varios artículos:

Personas 
Bruno (nombre), bruno nombre
 Bruno Pinasco, conductor de televisión peruano.
 Bruno Bozzetto, animador italiano.
 Bruno Díaz, actor colombiano.
 Bruno de Carintia (972–999), papa de la Iglesia católica (996 a 999) con el nombre de Gregorio V.
 Bruno de Colonia, (ca.1030-1101), monje alemán fundador de la orden de los cartujos y santo.
 Bruno de Egisheim-Dagsbourg (1002-1054), papa con el nombre de León IX.
 Bruno de Querfurt, santo.
 Bruno de Sajonia, duque de Sajonia.
 Bruno de Segni, santo.
 Bruno de Wurzburgo, santo.
 Bruno el Grande, arzobispo de Colonia y duque de Lotaringia.
 Bruno el sajón, cronista.
 Bruno II de Frisia, margrave.
 Bruno Mars, (de nombre real Peter Gene Hernández Bayot); cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense.
 Bruno Martin Alfredo, entrenador de Hockey italo-argentino.
 Bruno Mesa, escritor español.
 Bruno Mossa de Rezende, voleibolista brasileño.
 Bruno Saltor, futbolista español.
 Bruno Soriano, futbolista español.
 Bruno Walter, director de orquesta alemán.
 Bruno Zevi, arquitecto y crítico de arte italiano.
 Giordano Bruno (1548-1600), fraile filósofo que murió quemado por acusación de herejía.

Lugares

En Italia 
 Bruno, localidad y municipio italiano de la provincia de Asti.

En Estados Unidos 
 Bruno (Minnesota).
 Bruno Towns
hip (Minnesota).
 Bruno (Nebraska).

Además 
 Brüno (película), personaje ficticio;
 Bruno (Pokémon), personaje ficticio de Pokémon.
 Bruno, bruño o ciruela negra, Prunus domestica.